— второй по силе сёгист середины XX в., 16-й пожизненный мэйдзин, 2-й пожизненный дзюдан, 2-й пожизненный кисэй, 2-й пожизненный ои, 1-й пожизненный одза.

Крепость Накахары 
Накахара получил Особый приз Масуды сезона 1995 года за изобретение «крепости Накахары» (см. илл.), играемой против дебюта ёкофудори («взятие пешки вбок»).

Биография 
 2 сентября 1947: Родился в городе Сиогама (префектура Мияги). 
 В 1958 году поступил в Сёрэйкай, получив 6 кю
 Учился у , почётного 9 дана.  
 1961: 1 дан. 
 1964: 4 дан (достиг статуса профессионала в 18 лет, по японскому счёту).
 1973: 9 дан.
 1976: 16-й пожизненный мэйдзин в возрасте 29 лет — самый молодой за всю историю сёги (не считая 7-го мэйдзина, Ито Сокана 3-го, ставшего наследным мэйдзином в 1728 году, в возрасте 23 лет).
 1995: Лауреат Особого приза Масуды.
 май 2003 — май 2005: президент Японской ассоциации сёги.
 2009: как игрок, вышел в отставку.

Имеет самый высокий процент побед за 1967 год, рекорд зарегистрирован в том же году. В 1968 году, в возрасте 20 лет, выиграл свой первый титул Кисэй. В 1977 году был обладателем пяти корон (главных титулов сёги) одновременно и в одном шаге от завоевания шестой короны; до него такого результата добивался только Ясухару Ояма, владевший в 1964 году всеми (на тот момент) шестью коронами одновременно.

Титульные матчи 

 Всего титулов: 64 (третий результат в истории сёги, после Хабу и Оямы)
 Участий в финальных матчах: 91
 Побед в нетитульных матчах: 28
 Всего официальных побед: 1308, поражений: 782, дзисёги: 3.

Ученики 
  7 дан
  7 дан
  6 дан
  5 дан

(разряды даны на 1 января 2013 г.)

Примечания 

Сёгисты Японии
Родившиеся в префектуре Мияги
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту
Обладатели пожизненных титулов сёги
Президенты Японской ассоциации сёги